

Persone 
 Audrey Callaghan (1915-2005) – moglie di James Callaghan, ex primo ministro britannico
 Daniel Callaghan (1890-1942) – ammiraglio statunitense
 Ernie Callaghan (1907-1972) – calciatore inglese
 Fred Callaghan (1944-2022) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Ian Callaghan (1942) – ex calciatore inglese
 James Callaghan,  barone Callaghan di Cardiff (1912-2005) – politico britannico
 Marissa Callaghan (1985) – calciatrice e allenatrice nordirlandese
 Tommy Callaghan (1945) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Willie Callaghan (1943) – ex calciatore scozzese, fratello di Tommy

Altro 
Harry Callaghan – personaggio della saga cinematografica poliziesca Dirty Harry
Philip Callaghan – personaggio del manga e anime Holly e Benji

Pagine correlate
Callahan
O'Callaghan